italianizzazione di lenga d'òc (lingua occitana) – lingua galloromanza parlata nella Francia meridionale
 Linguadoca – provincia storica della Francia
 Linguadoca-Rossiglione – ex regione amministrativa della Francia